Малакал () — многоцелевой стадион с травяным покрытием, расположенный в городе Малакал (Южный Судан). Был построен с помощью Миротворческих сил ООН.

История 
Дата открытия — 1962 год. Со временем он начинал стареть, и в 2011 году его реконструировали.

Стадионы Южного Судана